Бори́с Ю́дин: Юдин, Борис Григорьевич (1943—2017) — советский и российский философ, член-корреспондент РАН (2000).
 Юдин, Борис Григорьевич (1907—1990) — советский писатель, фельетонист, сотрудник журнала «Крокодил».
 Юдин, Борис Петрович (род. 1949) — русско-американский поэт и прозаик.
 Юдин, Борис Степанович (1928—1986) — советский териолог, специалист по систематике бурозубок Sorex.